E.v. pode significar

 E.v. (calendário) - Era Vulgaris
 Espaço vectorial - um conceito de álgebra linear

Desambiguação